zendra – zgorzelina 
 Zendra – powieść

Zobacz też 
 zendrówka